Diese Liste enthält alle Episoden der französischen Serie Grizzy und die Lemminge. Die Serie umfasst 234 Episoden in drei Staffeln.

Staffelübersicht

Episoden

Staffel 1 (2016–2017)

Staffel 2 (2018–2019)

Staffel 3 (2019)

Weblinks 
 Episodenliste auf Fernsehserien.de

Einzelnachweise 

Episodenliste